Carmen může být :
 Carmen (novela) – novela od Prospera Mériméea
 Carmen – opera od Georgese Bizeta
 Fantazie Carmen – koncertní fantazie pro housle a orchestr op. 25 Pabla de Sarasate
 Carmen (film Rosi) – film režiséra Francesca Rosiho natočený na motivy opery od Georgese Bizeta (1983)
 Carmen (film Saura) – film režiséra Carlose Saury, zachycující taneční nastudování opery Carmen (1983)
 Carmen (muzikál) – muzikál
 Carmen (jméno) – ženské rodné jméno
 Carmen Electra – americká modelka, herečka a zpěvačka
 Carmen Mayerová – česká herečka a operetní zpěvačka
 Carmen (kamna) – značka stáložárných kamen
 Carmen (vydavatelství) – české hudební vydavatelství Jiřího Zmožka
 bouře Carmen – bouře, která 31. prosince 2017 zasáhla Francii
 Carmen (Mexický záliv) – ostrov Mexika v Mexickém zálivu
 Carmen (Kalifornský záliv) – ostrov Mexika v Kalifornském zálivu